Лос Армадиљос има више значења:

 Лос Армадиљос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Армадиљос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику